Fridvalszky Imre (1653 ? – 1731) evangélikus lelkész, iskolamester.

Élete 

A jénai egyetemen 1677-ben a téli félévre iratkozott be. Hazájába visszatérve Boianoviában tanító volt, 1694-ben Lesnába, Lengyelországba rendelték lelkésznek. Fia, Fridvalszky Simon okolicsnai iskolamester volt.

Munkája 

 De primo conceptu dei nostro intelligendi modo. Jenae, 1678.

Források 
 
 Névmutató Fridvalszky.hu
 id. Frivaldszky János: A Frivaldszky család irodalmi tevékenysége

További információk 

 
 Haan: Jena Hungarica 27.
 Uj Magyar Athenás 547.
 Mokos: Magyarországi tanulók a jenai egyetemen.

Evangélikus egyházi személyek
17. századi személyek
Az 1650-es években született személyek
1731-ben elhunyt személyek